Мохаммад Юсуф:

 Юсуф, Мохаммад (политик) — премьер-министр Афганистана.
 Юсуф, Мохаммад (генерал) — индонезийский военный деятель.